Martirio di sant'Alessandro – opera di Enea Salmeggia
 Martirio di sant'Alessandro – opera di Nicola Malinconico
 Martirio di sant'Alessandro – opera di Antonio Cifrondi